Slingeruurwerk (uurwerk)
Slingeruurwerk (sterrenbeeld)